Theodor-Heuss-Schule oder Theodor-Heuss-Gymnasium ist der Name folgender Schulen in Deutschland:

 Theodor-Heuss-Schule (Offenbach am Main), Verbund mehrerer berufsbildender Schulen

 Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen
 Theodor-Heuss-Gymnasium (Dinslaken)
 Theodor-Heuss-Gymnasium Esslingen
 Theodor-Heuss-Gymnasium (Göttingen)
 Theodor-Heuss-Gymnasium (Hagen)
 Theodor-Heuss-Gymnasium Heilbronn
 Bundespräsident-Theodor-Heuss-Schule (Homberg), Gymnasium in Homberg (Efze)
 Theodor-Heuss-Gymnasium (Ludwigshafen)
 Theodor-Heuss-Gymnasium Mühlacker
 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen
 Theodor-Heuss-Schule (Offenbach am Main), Verbund mehrerer berufsbildender Schulen
 Theodor-Heuss-Gymnasium Pforzheim
 Theodor-Heuss-Gymnasium Pinneberg
 Theodor-Heuss-Gymnasium (Radevormwald)
 Theodor-Heuss-Gymnasium Recklinghausen
 Theodor-Heuss-Schule Reutlingen, Verbund mehrerer Wirtschaftsschulen
 Theodor-Heuss-Gymnasium Schopfheim
 Theodor-Heuss-Gymnasium (Waltrop)
 Theodor-Heuss-Schule Wetzlar
 Theodor-Heuss-Gymnasium (Wolfsburg)